Innenstadt-West steht für:

 Innenstadt-West (Karlsruhe), Stadtteil von Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Stadtbezirk Innenstadt-West (Dortmund), Stadtbezirk von Dortmund, Nordrhein-Westfalen